Бламон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Бламон () — коммуна во французском департаменте Ду региона Франш-Конте